Oblaci, atmosferska pojava;
 Oblaci (Aristofan), djelo grčkog komediografa Aristofana.